Tumminìa – cultivar di grano siciliano a maturazione trimestrale (dal greco τρεσ μηναιός), con il quale si prepara il pane nero di Castelvetrano.
 Tumminia (cognome) – cognome di origine siciliana, diffuso principalmente nella provincia di Palermo e a Calatafimi (TP).